Angersiedlung steht für:

 Angersiedlung, denkmalgeschütztes Wohngebiet Stadtteil Brückfeld, Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Angersiedlung (Gemeinde Polling), Ortsteil von Polling in Tirol, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Siehe auch
 Angerdorf